

Красно-Градиште — село у Великотирновській області; входить до складу общини Сухиндол.

Красно-Нікольське — присілок Сафоновського району Смоленської області.

Красно — село, громада округу Партизанське, Тренчинський край.
 Красно-над-Кисуцоу — місто, громада в окрузі Чадця, Жилінський край.

Красно — поселення в общині Брда, Регіон Горишка.

Красно — населений пункт в Лицько-Сенській жупанії у складі міста Сень.

Красно — містечко в окрузі Соколов Карловарського краю.